Акрихин может обозначать:
 Акрихин (мепакрин) — лекарственный препарат.
 «Акрихин» — одно из крупнейших в Российской Федерации предприятий по выпуску готовых лекарственных средств.